Појам Адра може да се односи на:
 Адра (звезда),
 Адра (Алмерија),